

См. также 
 Список президентов Филиппин

Ссылки 
 Правители Филиппин на сайте worldstatesmen.org 

Филиппины